MA-08 steht für:
 Grand Casablanca, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Drâa-Tafilalet, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung